Кубок Чехії з футболу 2015–2016 — 23-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чехії. Титул вдруге здобув клуб Млада Болеслав.

Календар

Третій раунд 

В дужках вказані дивізіони.

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|10 жовтня/11 листопада 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 жовтня/3 листопада 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 жовтня/10 листопада 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/11 листопада 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/24 листопада 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14 листопада/3 грудня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 листопада/3 грудня 2015

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 листопада/3 грудня 2015

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/16 березня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/15 березня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/30 березня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/30 березня 2016

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/13 квітня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 квітня/4 травня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Сторінка кубку на офіційному сайті ЧМФС  
 Кубок Чехії на soccerway 

2015–2016
Чехія
Чехія
2015 у Чехії
2016 у Чехії